Die European Darts Open war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2017 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das achte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2017 durchgeführt wird. Austragungsort war erstmals die Ostermann-Arena in Leverkusen.

Den Turniersieg konnte der Schotte Peter Wright erringen, der sich im Finale gegen den Engländer Mervyn King mit 6:2-legs durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern und somit £ 20.000 mehr als im Vorjahr ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Mensur Suljović
  Simon Whitlock
  Michael Smith
  Kim Huybrechts
  Benito van de Pas
  Jelle Klaasen
  Ian White
  Dave Chisnall
  Alan Norris
  Daryl Gurney
  Gerwyn Price
  Joe Cullen
  Stephen Bunting
  Rob Cross

Sieger des UK Qualifier
  James Wade
  Mervyn King
  Ray Campbell
  Richard North
  Peter Jacques
  Kyle Anderson
  Adrian Lewis
  Mark Walsh
  Aden Kirk
  Nathan Aspinall
  Matt Clark
  Robbie Green
  Justin Pipe
  John Henderson
  Mark Webster
  James Richardson
  Mark Barilli
  Devon Petersen

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Jermaine Wattimena
  Dimitri Van den Bergh
  Christian Kist
  Jerry Hendriks
  Michael Plooy
  Cristo Reyes
  Vincent van der Voort
  Zoran Lerchbacher

Sieger des Host Nation Qualifier
  Dragutin Horvat
  Martin Schindler
  Christian Bunse
  Steffen Siepmann
  Robert Allenstein

Nordic & Baltic Qualifier
  Kim Viljanen

East Europe Qualifier
  Krzysztof Ratajski

Setzliste

Turnierverlauf

Vorrunde 
 30. Juni 2017

Hauptrunde

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2017
European Darts Tour 2017
Sportveranstaltung in Leverkusen